Грант Эндрю Лонг (; родился 12 марта 1966 года, Уэйн, штат Мичиган) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете Восточного Мичигана, в 1988 году был выбран на драфте НБА под 33-им номером командой «Майами Хит». Позже выступал за команды «Атланта Хокс», «Детройт Пистонс», «Ванкувер/Мемфис Гриззлис» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Одновременно с ним в ассоциации играли его дядя, Джон Лонг, ставший в 1989 году чемпионом НБА в составе «Пистонс» и двоюродный брат Терри Миллс, также поигравший в «Детройте». В 1988 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Mid-American. Всего за карьеру в НБА сыграл 1003 игры, в которых набрал 9518 очков (в среднем 9,5 за игру), сделал 6154 подбора, 1716 передач, 1199 перехватов и 366 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Бостон Селтикс»